GYD est un code qui peut signifier :
 dollar, la monnaie du Guyana, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Aéroport international Heydar Aliyev de Bakou, à Bakou, en Azerbaïdjan, selon le code AITA des aéroports.

Code
Code IATA des aéroports